A Fontela o Fontela pueden referirse a:

A Fontela 

 A Fontela (Aranga), lugar español de la parroquia de Cambás, del municipio de Aranga, provincia de La Coruña, Galicia.

Fontela 

 Fontela (Abegondo), aldea española de la parroquia de Vilacoba, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.